

Localidades

Farmersville (Califórnia)
Farmersville (Illinois)
Farmersville (Ohio)
Farmersville (Texas)

Desambiguações de topônimos